Akel ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Karl Akel (1871–1941), estnischer Politiker und Diplomat
 Ghadah Al-Akel (* 1965), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin

AKEL ist die Abkürzung der zyprischen kommunistischen Partei Anorthotiko Komma Ergazomenou Laou

AKEL